Lawrencium (103Lr) je umělý prvek, v přírodě se nevyskytuje. Prvním objeveným izotopem bylo v roce 1961 257Lr.

Je známo 16 izotopů lawrencia, s nukleonovými čísly 251 až 266, nejstabilnější (z těch, jejichž poločas přeměny je znám) jsou 266Lr (poločas přeměny 11 hodin), 262Lr (4 hodiny) a 261Lr (39 minut). Všechny ostatní mají poločas 3 minuty nebo kratší. Byly také popsány 2 jaderné izomery tohoto prvku, 253mLr a 255mLr.

Seznam izotopů

Reference 

Lawrencium
Lawrencium